Ternopilskyj profesijnyj futbolnyj klub Nyva (ukrajinsky: Тернопільський професійний
футбольний клуб “Нива”) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Ternopil.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Ternopil s kapacitou 15 150 diváků (v sezoné 2016/17 - v Vyšnivci).

Historické názvy 
Zdroj: 

 1978 – FK Niva Pidrajci (Futbolnyj klub Niva Pidrajci)
 1982 – FK Niva Berežany (Futbolnyj klub Niva Berežany)
 1985 – FK Niva Ternopol (Futbolnyj klub Niva Ternopol)
 1992 – FK Nyva Ternopil (Futbolnyj klub Nyva Ternopil)
 2016 – TPFK Nyva (Ternopilskyj profesijnyj futbolnyj klub Nyva)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Související články 
 FK Ternopil – v letech 2000 až 2007 rezervní tým ternopilské Nyvy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu FK Nyva Ternopil 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1978